Flera personer kan avses:
 Alexander Bezymenskij - poet
 Lev Bezymenskij - författare

Ryska efternamn